Brejo peut désigner :

Brejo, municipalité située dans l'État du Maranhão
 Belém do Brejo do Cruz, municipalité située dans l'État de la Paraíba
 Brejo Alegre, municipalité située dans l'São Paulo
 Brejo de Areia, municipalité située dans l'État du Maranhão
 Brejo do Cruz, municipalité située dans l'État de la Paraíba
 Brejo Grande, municipalité située dans l'État du Sergipe
 Brejo da Madre de Deus, municipalité située dans l'État du Pernambouc
 Brejo Grande do Araguaia, municipalité située dans l'État du Pará
 Brejo do Piauí, municipalité située dans l'État du Piauí
 Brejo Santo, municipalité située dans l'État du Ceará
 Brejo dos Santos, municipalité située dans l'État de la Paraíba
 São José do Brejo do Cruz, municipalité située dans l'État de la Paraíba
 Tabocas do Brejo Velho, municipalité située dans l'État de Bahia

Homonymie de toponyme